Kritz ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kritz (1798–1869), deutscher Altphilologe
 Harald Kritz (* 1950), österreichischer Internist und Endokrinologe
 Hugo Maria Kritz (eigentlich Gustav Hugo Maria Krizkovsky; 1905–1988), böhmischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Karl Kritz (1906–1969), austroamerikanischer Dirigent
 Leonid Kritz (* 1984), deutscher Schachgroßmeister
 Reuven Kritz (1928–2020), israelischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller

Siehe auch:
 Critz
 Gritz